Лафкин:

Фамилия 
 Лафкин, Оливия — японская певица, автор песен и модель

Топоним 
 Лафкин — город в Техасе, США